Sobre as  (; ), também conhecido como Sobre as Cerimónias da Corte Bizantina () é a da compilação das descrições dos cerimoniais protocolares da corte bizantina em Constantinopla. A obra foi escrita (ou editada para) pelo imperador   e foi parcialmente revista e atualizada durante o reinado de  , possivelmente sob a supervisão de Basílio Lecapeno, o paracemomeno (chefe da administração, uma espécie de primeiro-ministro).

É uma descrição detalhada dos procedimentos cerimoniais para os funcionários imperiais, que determina de forma precisa qual deve ser a sua conduta, e trata de outros assuntos que afetam as rotinas diárias da corte no Grande Palácio de Constantinopla. Era um manual de protocolo, consulta e instrução para os altos funcionários e cortesãos bizantinos. A obra inclui vários apêndices, nomeadamente os , um manual militar escrito por Constantino VII para o seu filho e sucessor .

Livros do século X
Literatura bizantina
Constantino VII Porfirogênito